Elson Hooi (né en 1991), footballeur néerlandais
 Everon Jackson Hooi (né en 1982), acteur et animateur de télévision néerlandais
 Steve Hooi (né en 1979), acteur néerlandais

Nom personnel 
 Chor Hooi Yee (née en 1979), joueuse malaisienne de badminton